Palot ima više značenja:
 Palot, Brescia
 Palot, Torino